La Liga Leumit 2015-2016 è stata la 60ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. La 16ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playoffs

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
Liga Leumit 2015-2016